CCE est un sigle qui peut signifier :

Commission européenne (l'emploi du sigle CCE, en ce sens, est aujourd'hui déconseillé par l'Office des publications) ;
 Coca-Cola Enterprises, le plus grand embouteilleur en volume dans le système de production/distribution de Coca-Cola ;
 Comité central d'entreprise, une institution représentative du personnel en France ;
 Camouflage Centre-Europe, le camouflage standard de l'armée de terre française ;
 Comité de coordination et d'exécution, un organe dirigeant du FLN pendant la guerre d'Algérie ;
 Commission de coopération environnementale, une organisation internationale créée par le Canada, le Mexique et les États-Unis sur les problèmes environnementaux en Amérique du Nord ;
 Communauté de communes des Étangs, en Yvelines ;
 Concours complet d'équitation, une des trois disciplines olympiques en équitation ;
 Conseil du contentieux des étrangers ;
 Conseiller du commerce extérieur de la France (CCEF, ou CCE) ;
 Contribution climat-énergie, la taxe carbone en France ;
 Course Croisière EDHEC, un évènement sportif étudiant comprenant une régate et nom de l'association étudiante qui l'organise ;
 Commission consultative de l’environnement, un organisme chargé de faire un bilan annuel de l’application de la charte de qualité de l’environnement en France depuis 1985 ;
 CCE, un fabricant brésilien de composants électroniques ;
 Charge Composition Explorer, un petit satellite scientifique de la NASA.
 Commission centrale de l'Enfance, une organisation de secours aux enfants Juifs laissés orphelins par la 2ème Guerre Mondiale

CCE est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Grand-Case Espérance, île de Saint Martin en Guadeloupe, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Référence